

Geografia 
 Gadi – villaggio in Nepal nell'area di Narayani

Persone 
 Chris Gadi – calciatore francese
 Mohamed Al-Gadi – calciatore libico
 Sofyan El-Gadi – nuotatore libico con cittadinanza canadese